W Rumunii
 Geamăna – wieś w okręgu Vâlcea, w gminie Drăgoești
 Geamăna – wieś w okręgu Vâlcea, w gminie Stoilești
 Geamăna – wieś w okręgu Alba, w gminie Lupșa
 Geamăna – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Bradu